Castalla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castalla (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Castalla (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar